Omskæring er en praksis, hvor der fjernes væv omkring kønsorganerne, se nærmere:

 Kvindelig omskæring
 Mandlig omskæring